
Molekulska formula -{C18H30O2}- se može odnositi na:

 Kalendinska kiselina
 Katalpinska kiselina
 α-eleostearinska kiselina
 β-eleostearinska kiselina
 Jakarinska kiselina
 α-linoleinska kiselina
 γ-linoleinska kiselina
 Oktadekatrienoinska kiselina
 Pinoleninska kiselina